Пигаль:

 Пигаль — район красных фонарей в Париже, расположенный вокруг площади Пигаль.
 Пигаль — станция Парижского метрополитена.
 Пигаль, Жан-Батист (1714—1785) — разносторонний французский скульптор.